The Godfather  – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
 The Godfather  – cortometraggio del 1914 diretto da James Kirkwood
 Il padrino (The Godfather) – romanzo di Mario Puzo del 1969
 Il padrino (The Godfather) – film del 1972 diretto da Francis Ford Coppola
 The Godfather  – singolo di Spoonie Gee del 1987, dall'album The Godfather of Rap
 The Godfather – ring name di Charles Wright, wrestler statunitense